Juhász Roland (1976) jogász, politikus, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára
 Juhász Roland (1983) labdarúgó
 Juhász Roland (1984) író